Зеленовский/Зелёновский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Зеленовский сельсовет — Волгоградская область, Быковский район.
 Зеленовский сельсовет — Кемеровская область, Крапивинский район.
 Зеленовский сельсовет — Пензенская область, Колышлейский район.
 Зеленовский сельсовет — Ростовская область, Тарасовский район.
 Зелёновский сельсовет — Тамбовская область, Рассказовский район.
 Зелёновский сельсовет — Тамбовская область, Сосновский район.

Зеленовский (Зелёновский) сельский совет  (укр. Зеленівська сільська рада) — топоним.

 Зеленовский сельский совет — входил в состав Новониколаевского района Запорожской области Украины.
 Зеленовский сельский совет — входил в состав Приморского района Запорожской области Украины.
 Зеленовский сельский совет — входил в состав Чутовского района Полтавской области Украины.
 Зелёновский сельский совет — входил в состав Верхнерогачикского района Херсонской области Украины.
 Зелёновский сельский совет — входил в состав Гусятинского района Тернопольской области Украины.
 Зелёновский сельский совет — входил в состав Новотроицкого района Херсонской области Украины.

Упразднены в 2020 году.

 Зелёновский сельский совет — административно-территориальная единица Бахчисарайского района Республики Крым.

Упразднён в 2014 году в связи с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Зелёновское сельское поселение.